Никола́й Николаевич Миха́йлов:
  (1903—1936) — украинский бандурист и дирижёр.
 Михайлов, Николай Николаевич (1905—1982) — советский писатель.
 Михайлов, Николай Николаевич (1912—1979) — начальник Главкиевстроя. 
 Михайлов, Николай Николаевич (род. 1939) — советский и российский журналист, доктор философских наук, лауреат премии «Золотое перо России». Примечания